Golowkina ist der Familienname folgender Personen:

 Natalja Golowkina (* 1975), ukrainische Badmintonspielerin
 Olga Gennadjewna Golowkina (* 1986), russische Langstreckenläuferin